Baten Kaitos: è il nome tradizionale della stella Zeta Ceti, vicina a Tau Ceti.
 Baten Kaitos: Le Ali Eterne e L'oceano Perduto – videogioco per Nintendo Gamecube